Jméno a příjmení Šmu'el Kac (hebrejsky: שמואל כץ) má více nositelů:

 Šmu'el Kac (politik) (1914–2008) – izraelský politik
 Šmu'el Kac (umělec) (1926–2010) – izraelský ilustrátor